Mitrofanowa () – żeńska forma  rosyjskiego nazwiska Mitrofanow oraz toponimy w Rosji

Osoby 
 Eleonora Walentinowna Mitrofanowa (1953) – rosyjska dyplomatka i ambasadorka
 Elina Siergiejewicz Mitrofanowa (1992) – rosyjska hokeistka
 Irina Wiaczesławowna Mitrofanowa (1965) – rosyjska botanik
 Margarita Michajłowna Mitrofanowa (1970) – rosyjska dziennikarka muzyczna, prezenterka radiowa i telewizyjna, jurorka muzyczna

Toponimy 
 Mitrofanowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Mitrofanowa – wieś w Kraj Permskim

Strony ujednoznaczniające